Мико́ла Іва́нович Федори́шин ( — ) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1981 року в селі Дубове (Тячівський район, Закарпатська область). Мешкав у селі Ракове того ж району, створив сім'ю, виховували дітей. 

У часі війни - гранатометник 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади; проходив службу за контрактом. 

12 квітня 2016 року під час несення наряду біля шахти «Путилівська» («Бутівка-Донецька») потрапив під снайперський обстріл, куля йому розбила вилицеву кістку та зупинилась у основі черепа. Хірурги дніпровської клініки ім. Мечникова вилучили кулю під час складної 2-годинної операції, через день Микола прийшов до тями. Вже наприкінці квітня повернувся додому, де пробув кілька тижнів. Згодом почалися проблеми з кишківником; лікувався в Мукачівському шпиталі, проходив реабілітацію у санаторіях.

22 жовтня 2016 року серце Миколи зупинилось, лікарі діагностували гострий панкреонекроз. 

23 жовтня 2016-го похований в селі Дубове.

Без Миколи лишилися мати в Дубовому, дружина та троє дітей у Раковому.

Нагороди та вшанування 
 указом Президента України № 306/2016 від 20 липня 2016 року «за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі» — нагороджений медаллю “Захиснику Вітчизни”

Примітки

Джерела 
 Федоришин Микола Іванович // Книга пам'яті полеглих за Україну

Уродженці Дубового (Тячівський район)
Поховані в Тячівському районі